Diese Liste der Flüsse in Osttirol listet die wichtigsten Flüsse im Bezirk Lienz auf. Gelistet sind alle fließenden Gewässer, die über ein Einzugsgebiet von mindestens 10 km² oder eine Länge von mindestens 7 km Länge aufweisen.

Liste der Flüsse 
Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen:

Einzelnachweise 

Osttirol